Sv может означать:
 
 Sievert (Зи́верт) — единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения.
 Sverdrup (Све́рдруп) — единица измерения объёмного транспорта (расхода) в океанологии.
 SV — режим работы цифровой фотокамеры.
 Код шведского языка по стандарту ISO 639-1
 SV — Магазин концептуальной одежды (сайт sv77.com)